Peur bleue (Silver Bullet), film américain de Daniel Attias (1985) ;
 Peur bleue (Deep Blue Sea), film américain de Renny Harlin (1999) ;
 Peur bleue (X-Cops), épisode de la saison 7 de la série télévisée américaine X-Files : Aux frontières du réel (2000) ;
 Peur bleue (), film portugais de Sérgio Graciano (2017).